Красими́р Цвета́нов Кюркчи́йский (; 22 июня 1936, Троян, Болгария — 15 декабря 2011, Болгария) — болгарский композитор, дирижёр и педагог.

Биография 
В 1962 году окончил Болгарскую консерваторию у Панчо Владигерова (композиция), в 1965—1966 годах стажировался под руководством Дмитрия Шостаковича в Московской консерватории. В 1962—1972 годах — дирижёр Ансамбля народной песни и танца имени Ф. Кутева и одновременно в 1969—1972 годах — Ансамбля народной песни Болгарского радио и телевидения в Софии. С 1970 года до середины 1990-х годов преподавал в Болгарской консерватории. В своих сочинениях сочетал современную технику композиции со стилистическими особенностями болгарского фольклора, в частности использовал «шопскую диафонию». Занимался обработкой народных песен. Писал музыку к кинофильмам.

Долгое время жил и работал в селе Боженците.

Сочинения 
 опера «Юла» (1969, Стара-Загора)
 опера «За ваше здоровье!» (1986, София)
 опера Наследство (1987)
 балет «Баллада об автопортрете» (1968, Новосибирск)
 балет «Козий рог» (1983, София)
 кантата «Сказка о лестнице» (1963)
 кантата «Баллада о Паисии» (1962)
 кантата о партии (1964)
 Симфония-реквием (1966)
 Литургическая симфония
 «Диафонический этюд» для симфонического оркестра (1964)
 Концерт для оркестра (1976)
 концерт для виолончели с оркестром (1961)
 2 концерта для фортепиано с оркестром (1979, 2011)

Награды 
 1966 — «Гран-при» на Международном конкурсе «Музыкальные недели Парижа» (за Струнный квартет, 1959 год)
 1978 — Заслуженный артист НРБ
 1980 — Димитровская премия

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 289 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Красимир Кюркчийский на Allmusic (I)
 Красимир Кюркчийский на Allmusic (II)
 
 Красимир Кюркчийский на сайте КиноПоиск

Выпускники Национальной музыкальной академии (София)
Преподаватели Национальной музыкальной академии (София)
Оперные композиторы Болгарии
Балетные композиторы Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии